Серге́й Гро́мов:
 
 Громов, Сергей Алексеевич (1776—1856) — русский врач, судебный медик.
 Громов, Сергей Васильевич (1957—2000) — автор учебников по физике для средней школы.
 Громов, Сергей Михайлович  (1918 — 2008) — советский и российский прокурор.
 Громов, Сергей Николаевич (род. 1959) — казахстанский государственный деятель.
 Громов, Сергей Пантелеймонович (род. 1953) — учёный-химик, член-корреспондент РАН.
 Громов, Сергей Сергеевич (1966—1995) — Герой Российской Федерации.
 Громов, Сергей Яковлевич (1909—1980) — полный кавалер ордена Славы.